iets dat betrekking heeft op religie;
 Kloosterling, iemand die omwille van het Koninkrijk Gods armoede, gehoorzaamheid en kuisheid belooft;
 Zuster (religie), een vrouwelijk lid van een kloosterorde of congregatie.